Grebenščikov (Гребенщиков) je ruské příjmení.

Známí nositelé tohoto příjmení 

 Boris Borisovič Grebenščikov – ruský hudebník, skladatel a básník, lídr rockové skupiny Akvárium (* 1953)
 Georgij Dmitrijevič Grebenščikov – spisovatel, novinář, společenský činitel, po revoluci v exilu
 Ilja Vasiljevič Grebenščikov – ruský chemik (1887–1953)

Ruská příjmení